Nederlandse personen

 overige
 Huizinga Instituut, cultuurgeschiedenisschool
 Huizingalezing, cultuurhistorische/filosofische lezing